Бомж может означать:
 БОМЖ (от Без Определённого Места Жительства) — бездомный бродяга.
 Интернет-бомжи — участники сообщества, поставивших себе целью заработать в Интернете на покупку жилья.
 «Бомж-пакет» — разговорное название дешёвой лапши быстрого приготовления.

В искусстве:
 Бомж. Без определённого места жительства — худ. к/ф реж. Николай Скуйбин, киностудия «Мосфильм», СССР, 1988.
 «Бомж» — песня из альбома «Гуляй, мужик!» группы «Сектор Газа».
 «БОМЖ (группа)» — Советская пост-панк группа из Новосибирска.
 «Бомж с дробовиком» — американский фильм 2011 года.
 «Бомж» — украинский художественный фильм 2007 года.
 «Бомжиха» — российский фильм 2007 года.
 «Бомжиха 2» — российский фильм 2009 года.
 «Ночь живых бомжей» — эпизод сериала «Южный парк».

В спорте:
 Бомжи — оскорбительное прозвище болельщиков ФК «Крылья Советов»,  назывались так потому, что у команды временно не было собственного стадиона.

Примечания